2 miejscowości w Polsce:
 Dalimierz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Dalimierz – przysiółek wsi Darszyce w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

Zobacz też 
 Dalimierz Przewłocki
 Dalemir – imię męskie